JAK puede referirse a:

 Abreviación de José Antonio Kast
 El Aeropuerto de Jacmel (Haití).721
  Quinasa de Janus, familia de proteínas.
 Jak and Daxter.

Siglas